Жигмонд Барас (; 1 января 1878 — 28 мая 1935, Будапешт) — венгерский шахматист, мастер.

Член шахматного клуба им. Харузека и Будапештского шахматного клуба.

Чемпион Венгрии 1911 г. Серебряный призер чемпионата Венгрии 1906 г. Участник ряда крупных международных турниров. Дважды побеждал в побочных турнирах конгрессов Германского шахматного союза (за победу в турнире 1910 г. получил звание мастера).

Вклад в теорию дебютов 
Барас (наряду с И. Абоньи и Д. Брейером) входил в число разработчиков и первых популяризаторов будапештского гамбита.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматисты Венгрии